Cactus Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cactus Peak (Inyo County, Kalifornien)	
 Cactus Peak (Los Angeles County, Kalifornien), auf Santa Catalina Island	
 Cactus Peak (Nevada)	
 Cactus Peak (New Mexico)